nome comune di Sander lucioperca
Lucioperca – araldica

Altri progetti